Antônio Lima dos Santos peut désigner :
 Caetano Antônio Lima dos Santos (1916-2014) est un évêque brésilien ;
 Antônio Lima dos Santos (1942-) est un footballeur brésilien.